Batkovci peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Batkovci, un village situé dans la municipalité d'Oštra Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
Batkovci, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.